Ел Тараис има више значења:

 Ел Тараис (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тараис (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тараис, Ранчо Нуево (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тараис, Ранчо Серо Бланко (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тараис (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тараис (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тараис (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику